15. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 23-25 lipca 2010 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i Malinka w Wiśle.

W konkursie na normalnej skoczni zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Kamil Stoch, a brązowy - Stefan Hula. Na dużym obiekcie najlepszy był Małysz przed Stochem i Maciejem Kotem.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni zakończył się zwycięstwem zespołu AZS Zakopane w składzie: Andrzej Zapotoczny, Krzysztof Miętus, Maciej Kot i Kamil Stoch.

Wyniki

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (Szczyrk, 23.07.2010) 

W konkursie wzięło udział 78 zawodników, łącznie z kwalifikacjami.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni (Szczyrk, 24.07.2010) 

W konkursie wzięło udział 15 zespołów.

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (Wisła, 25.07.2010) 

W konkursie wzięło udział 70 zawodników, łącznie z kwalifikacjami.

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2010 w sportach zimowych
2010 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku
Zawody sportowe w Wiśle